Венелин може да се отнася за:

 село Венелин – виж Венелин (село)

 личното име Венелин – виж Венелин (име)

 Юрий Венелин, руски писател